Сан Педро ел Гранде има више значења:

 Сан Педро ел Гранде (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро ел Гранде (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику